Heittokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heittokari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Heittokari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar